Преподобномученица Анна Рыбинская (Мария Александровна Благовещенская) (30 января 1898, село Борисоглеб, Пошехонский уезд, Ярославская губерния — 11 марта 1937, Ярославль) — православная монахиня, святая Русской православной церкви, причислена к лику святых как преподобномученица в 2000 году.

Биография 
Старшая дочь священника Алексея Аполлоновича Благовещенского  Окончила Пошехонскую гимназию в 1916 году. Работала учительницей в сельских школах Белосельской волости. В 1922 году по благословению архимандрита Никона (Чуднова), игумена Павло-Обнорского монастыря вступила в основанную в 1921 году женскую «сельскохозяйственную коммуну»: под видом коммуны скрывалась женская христианская община, жившая по монастырским уставам. До 1931 года коммуна успешно работала, показывая хорошие результаты хозяйственной деятельности, служа образцом успешного ведения коллективного хозяйства. Однако весной 1931 года НКВД начал следствие, коммуна была ликвидирована в 1932 году. Монахиня Анна была арестована 29 апреля 1931 года, 23 апреля 1932 года следствие было закончено и Анну направили в исправительно-трудовой лагерь-совхоз. В 1934 году она была освобождена и служила псаломщицей в церкви села Николо-Колокша Рыбинского района. 22 сентября 1936 года вновь арестована по подложному обвинению в создании «контрреволюционной организации церковников». 7 марта 1937 года по постановлению тройки Управления НКВД приговорена к расстрелу; 11 марта 1937 г. расстреляна в Ярославле.

Реабилитирована 25 мая 1989 года. Прославлена в лике святых в 2000 году. День памяти 11 марта.

Литература 
 Рыбная слобода. Историко-культурный журнал Рыбинской и Углической епархии. №1, 2013.

Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобномученики
Канонизированные в XX веке
Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии:Рыбинский район (Ярославская область)

Религиозные деятели, репрессированные в СССР